

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Waly“ beginnt.

Waly 



 Waly, Adnan (1910–2003), ägyptischer Nuklearforscher
 Waly, Ghada (* 1965), ägyptische Politikerin und Diplomatin

Walye 
 Walyer († 1831), Anführerin einer Rebellengruppe von tasmanischen Aborigines

Walyn 
 Walynin, Waleri Wladimirowitsch (* 1986), russischer Radsportler